Фавоний может означать:
 Фавоний — приятный весенний дневной ветер в Риме, дующий с февраля. У греков был известен как Зефир.
 Марк Фавоний — древнеримский политик.
 Евлогий Фавоний — неоплатонист, ученик Августина, автор трактата «Disputatio de Somnio Scipionis» на «Сновидения Сципиона».

См. также 
 Favonius — род бабочек из семейства голубянок.

Примечания